
Список видов, входящих в род Мицена (Mycena)
 Список составлен на основе данных сайта EOL, а также монографии North American species of Mycena Александра Смита.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

X

Z

Примечания 

Мицена